Мисс Мира 1979 () — 29-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 15 ноября 1979 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 70 девушек. Победила Джина Свейнсон, представлявшая Бермуды.

Результаты

Специальные награды

Участницы

Заметки

Дебют 
 Лесото соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Португалия последний раз участвовала в 1973 году.
 Гватемала последний раз участвовала в 1976 году.
 Боливия, Ливан и Панама последний раз участвовали в 1977 году.

Другие заметки

См. также 
 Мисс Вселенная 1979
 Мисс Интернешнл 1979

Ссылки 
 Мисс Мира 1979

Мисс мира
События 15 ноября
Ноябрь 1979 года
1979 год в Лондоне